Stednavnet Lindholm kan henvise til flere artikler:

Bebyggelser 
 Lindholm (Nørre Sandager Sogn) – et areal og et ejerlav i Nørre Sandager Sogn, Nordfyns Kommune
 Lindholm (Toftlund Sogn) – en bebyggelse i Toftlund Sogn, Tønder Kommune
 Lindholm (Uvelse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Uvelse Sogn, Hillerød Kommune
 Lindholm (Verninge Sogn) – en bebyggelse i Verninge Sogn, Assens Kommune
 Lindholm (Nørresundby) – et kvarter i Nørresundby og et ejerlav i Lindholm Sogn, Aalborg Kommune
 Risum-Lindholm – en landsby i den frisiske marsk i Sydslesvig
 Lindholm (Slien) – to forhenværender øer i Slien i Sydslesvig

Bygninger 
 Lindholm (Gevninge Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Gevninge Sogn, Lejre Kommune
 Lindholmen slot – et slot i Skåne
 Lindholm Station - jernbanestation i Nørresundbys bydel Lindholm (Aalborg).

Øer 
 Lindholm (Isefjorden) – en ø i Isefjorden syd for Orø
 Lindholm (Kattegat) – en ø nordøst for Samsø, Tranebjerg Sogn, Samsø Kommune
 Lindholm (Boddum Sogn) – en ø i Limfjorden sydvest for Mors, Boddum Sogn, Thisted Kommune
 Lindholm (Karrebæk Fjord) – en ø i Karrebæk Fjord sydvest for Næstved i Vejlø Sogn, Næstved Kommune
 Lindholm (Smålandsfarvandet) – en ø i Smålandsfarvandet nord for Lolland i Stokkemarke Sogn, Lolland Kommune
 Lindholm (Stege Bugt) – en ø i Stege Bugt mellem Møn og Sjælland, Stege Sogn, Vordingborg Kommune
 Lindholm (Østersøen) – en ø i Østersøen syd for Lolland, Herritslev Sogn, Guldborgsund Kommune
 Lindholm (Nyborg Sogn) – en halvø på Fyn i Nyborg Sogn, Nyborg Kommune
 Lindholm (Ærø) – en holm øst for Marstal, Marstal Sogn

Andet 
 Lindholm Høje – en gravplads fra yngre jernalder og vikingetiden ved Aalborg
 Lindholm Len - et len beliggende i Skåne (til 1540)
 Lindholm Station (Slangerupbanen)